Ivan Zaytsev, Iwan Zajcew
 Iwan Zajcew – rosyjski wojskowy, pułkownik, dowódca oddziału podczas wojny domowej w Rosji
 Iwan Zajcew (ur. 1975) – rosyjski piłkarz wodny
 Ivan Zaytsev (ur. 1988) – włoski siatkarz pochodzenia rosyjskiego
 Ivan Zaytsev (ur. 1988) – uzbecki lekkoatleta
 Iwan Zajcew (ur. 1993) – rosyjski piłkarz